

Sigle 
 Case report form - Questionario di somministrazione per la ricerca clinica
 Centro Ricerche Fiat
 Centro di Rieducazione Funzionale
 Chemotactic range fitting - Adattamento del range chemiotattico
 Corticotropin-releasing factor – Ormone di rilascio della corticotropina
 Croix-Rouge Française ("Croce Rossa francese") – società nazionale francese di Croce Rossa

Codici 
 CRF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carnot (Repubblica Centrafricana)
 crf – codice ISO 639-3 della lingua caramanta
 CRF – codice ISO 3166-2:GB di Cardiff (Regno Unito)

Altro
Honda CRF – modello di motocicletta